Laserpitium nanum är en flockblommig växtart som beskrevs av Carl von Linné och Benjamin Daydon Jackson. Laserpitium nanum ingår i släktet spenörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Spenörter
nanum